El Torneig de Birmingham 2021, oficialment conegut com a Viking Classic Birmingham 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als WTA 250 de la WTA. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 de juny de 2021 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tunisiana Ons Jabeur va guanyar el primer títol individual del seu palmarès i es va quedar a les portes de fer el doblet en ser finalista en la final de dobles. Paral·lelament va esdevenir la primera dona d'aquest país i àrab que guanyava un títol individual del circuit WTA.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021